Slovo smolař má několik významů:

 smolař – hovorový výraz pro člověka, který nemá štěstí, lidově řečeno:má smůlu
 smolař – staré řemeslo, výrobce produktů, zejména dehtu a kolomazi, ze smůly stromů
 Smolař (film, 1957) – francouzský film s Louisem de Funèsem
 Smolař (film, 1965) – francouzský film s Louisem de Funèsem a Bourvilem
 Smolař (film, 2003) – americký film s Alecem Baldwinem.
 Šťastný smolař – český televizní film z roku 2012, režie Jiří Strach
 Smolaři („De helaasheid der dingen“) – nizozemský film z roku 2009, režie Felix Van Groeningen